Rarities може значити:

 «Rarities» — альбом гурту «The Beatles» 1978 року.
 «Rarities» — альбом гурту «The Beatles» 1980 року.
 «Rarities» — альбом гурту «Roxette».
 «Rarities» — альбом гурту «The Presidents of the United States of America».
 «Rarities» — альбом Еміліани Торріні.